Kurznotizen steht für:

 Notiz, eine in schriftlicher Form festgehaltene kurze Information
 Scratchpad, bezeichnet ein Computer-Programm zum schnellen Schreiben von Notizen
 Microsoft OneNote, eine Software von Microsoft, die den PC als digitalen Notizblock nutzt
 Notizzettel, ein einfaches Medium zum schriftlichen Speichern kurzer Informationen
 Evernote, ein Onlinedienst und eine dazugehörige Software, für das Sammeln und Ordnen von Notizen